Teilhet kan syfta på:
 Teilhet, Ariège
 Teilhet, Puy-de-Dôme